Эдвард Ричард Бакстон Шанкс (; 11 июня 1892 — 4 мая 1953) — английский писатель, известен в качестве военного поэта в Первую мировую войну, а затем в качестве академика и журналиста, литературного критика и биографа. Он также написал несколько произведений в жанре научной фантастики.

Он родился в Лондоне, получил образование в школе купеческих портноев и Тринити-колледже Кембриджа. Он получил степень бакалавра в области истории в 1913 году. Был редактором литературного журнала Granta в 1912—1913 годах. Во время Первой мировой войны, служил в британской армии во Франции, но был демобилизован в 1915 году.

Позже он был литературным рецензентом London Mercury (1919—1922) и в течение небольшого промежутка времени был преподавателем в Университете Ливерпуля (1926). Он был главным писателем в Evening Standard с 1928 по 1935.

The People of the Ruins (1920) был научно-фантастическим романом, в котором человек просыпается после ввода в анабиоз в 1924 году, и увидел опустошённую Британию через 150 лет.
The People of the Ruins имеет анти -коммунистический подтекст (будущее опустошено марксистскими революционерами).

Награды и почётные звания 
Он был первым получателем Готорнденской премии в 1919 году.

Работы 
 Songs (1915) поэма
 Hilaire Belloc, the man and his work (1916) вместе c Крейтоном Манделлой
 Poems(1916)
 The Queen of China and Other Poems (1919) поэма
 The Old Indispensables (1919) новелла
 The People of the Ruins (1920) новелла
 The Island of Youth and Other Poems (1921) поэма
 The Richest Man (1923) новелла
 First Essays On Literature (1923) критика
 Bernard Shaw (1924) критика
 The Shadowgraph and Other Poems (1925)
 Collected Poems (1900—1925) (1926)
 The Beggar’s Ride (1926) драма
 Second Essays On Literature (1927) критика
 Queer Street (1933)
 The Enchanted Village (1933)
 Poems 1912—1932 (1933)
 Tom Tiddler’s Ground (1934)
 Old King Cole (1936) новелла
 Edgar Allan Poe (1937)
 My England (1939)
 Rudyard Kipling — A Study in Literature and Political Ideas (1940)
 Poems 1939—1952 (1953)

Примечания 

Английские писатели XX века
Писатели-фантасты Великобритании
Английские поэты
Поэты Великобритании
Литературные критики Великобритании
Учёные XX века
Учёные по алфавиту
Участники Первой мировой войны (Великобритания)
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)